Freetown – stolica Sierra Leone
 Freetown – półwysep w Sierra Leone
 Freetown – miasto w Antigui i Barbudzie
 Freetown – miasto na Bahamach
 Freetown –  okręg wyborczy w wyborach do Izby Reprezentantów w Belize

Miasta w USA:
 Freetown – jednostka osadnicza w USA, w stanie Indiana
 Freetown – miasto w stanie Massachusetts
 Freetown – miasto w stanie Nowy Jork
Gminy w USA:
 Freetown (ang. Freetown Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Freetown (ang. Freetown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland